

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Результаты 
'''Барселона, Олимпийский стадион, 01.08.1992

Примечания 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
Ж